PGL steht für:
 Persian Gulf Pro League, die höchste iranische Fußballliga
 Phthiocerole in der Chemie
 Polska Grupa Lotnicza, polnisches Luftfahrtunternehmen
 Professional Gamers League, Veranstalter von E-Sport-Turnieren
 Projektive lineare Gruppe in der Mathematik
 Pilatusgeister Luzern, eine Guggenmusik aus Luzern

pgl steht für:
 Primitivirische Sprache (ISO-639-3-Code), archaische Form der Familie Goidelische Sprachen

Abkürzung